Geza steht für:
 Géza, ungarischer männlicher Vorname; Namensträger siehe dort

GEZA steht für:
 Gemeinnützige Entwicklungszusammenarbeit, österreichische Nichtregierungsorganisation